Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Shenzhen Open 2016. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 2. und 3. Januar 2016 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Shenzhen